Красная звезда может означать:

 Красная звезда — геральдический знак.
 «Красная звезда» — российский медиахолдинг.
 «Красная звезда» — московская типография.
 «Красная звезда» — кинологический центр Вооружённых Сил Российской Федерации.
 «Красная звезда» — дирижабль мягкого типа, построенный в Ленинграде.
 «Красная звезда» — пилотажный планёр конструкции С. П. Королёва (1930).
 «Красная звезда» — кондитерская фабрика в Томске.
 «Красная звезда» — завод в Москве, занимается разработкой ядерных энергетических установок для космоса.
 «Красная звезда» — наименование предприятия сельскохозяйственного машиностроения в городе Кропивницкий.
 «Красная звезда» — советский футбольный клуб из Петрозаводска.
 «Красная Звезда» — советская команда по хоккею с шайбой из города Краснокамска Пермской области.
 «Красная звезда» — персонаж DC Universe.
 «Красная звезда» — хоккейный клуб, город Санкт-Петербург.
 «Красная звезда» — спорткомплекс в Омске.

В культуре 
 «Красная звезда» — роман-утопия А. Богданова.
 «Красная звезда» — ансамбль песни и пляски РВСН.
 «Красная звезда» — советский агитфильм о возникновении Красной Армии.
 «Красная звезда» — музыкальная экспертная программа на «Первом канале».
 «Красная звезда» — газета Вооружённых Сил Российской Федерации.

Награда 
 Орден Красной Звезды — награда СССР.
 Орден Красной Звезды — награда Бухарской Народной Социалистической Республики.
 Орден Красной Звезды — награда Чехословацкой Советской Социалистической Республики.
 Орден Красной Звезды Труда — награда Чехословацкой Советской Социалистической Республики.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Красная Звезда — деревня в Березинском районе Минской области.
 Красная Звезда — деревня в Клецком районе Минской области.
 Красная Звезда — деревня в Костюковичском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Красная Звезда — село в Байзакском районе Жамбылской области.
 Красная Звезда — до 1997 года название села Такырколь Жанакорганского района Кызылординской области.
 Красная Звезда — до 2007 года название села Абдихалык Мактааральского района Южно-Казахстанской области.

Россия 
 Красная Звезда — деревня в Альшеевском районе Башкортостана.
 Красная Звезда — посёлок в Чернянском районе Белгородской области.
 Красная Звезда — посёлок в Выгоничском районе Брянской области.
 Красная Звезда — бывший посёлок в Клинцовском районе Брянской области.
 Красная Звезда — посёлок в Стародубском районе Брянской области.
 Красная Звезда — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Красная Звезда — деревня в Износковском районе Калужской области.
 Красная Звезда — хутор в Брюховецком районе Краснодарского края.
 Красная Звезда — хутор в Кавказском районе Краснодарского края.
 Красная Звезда — хутор в Новокубанском районе Краснодарского края.
 Красная Звезда — деревня в Куртамышском районе Курганской области.
 Красная Звезда — село в Шадринском районе Курганской области.
 Красная Звезда — бывший посёлок во Всеволожском районе Ленинградской области, сейчас микрорайон посёлка имени Свердлова.
 Красная Звезда — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Красная Звезда — деревня в Колпнянском районе Орловской области.
 Красная Звезда — посёлок в Орловском районе Орловской области.
 Красная Звезда — посёлок в Урицком районе Орловской области.
 Красная Звезда — посёлок в Земетчинском районе Пензенской области.
 Красная Звезда — хутор в Зерноградском районе Ростовской области.
 Красная Звезда — хутор в Миллеровском районе Ростовской области.
 Красная Звезда — посёлок, Каморинское сельское поселение в Михайловском районе Рязанской области.
 Красная Звезда — посёлок, Чуриковское сельское поселение в Михайловском районе Рязанской области.
 Красная Звезда — посёлок в Сараевском районе Рязанской области.
 Красная Звезда — село в Марксовском районе Саратовской области.
 Красная Звезда — село в Ртищевском районе Саратовской области.
 Красная Звезда — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Красная Звезда — деревня в Тетюшском районе Татарстана.
 Красная Звезда — посёлок в Киреевском районе Тульской области.
 Красная Звезда — посёлок в Чернском районе Тульской области.
 Красная Звезда — посёлок в Шумерлинском районе Чувашии.

Примечания

См. также 
 
 Ред Стар
 
 
 
  и 
 Ротер-Штерн